Ulme steht für:

 Ulmen, Pflanzengattung
 Ulme (Band), deutsche Musikgruppe
 Ulme (Chamusca), Gemeinde in Portugal
 Seitenwand eines Tunnels

Siehe auch:
 Ulmen (Begriffsklärung)